Carlin může být:
 George Carlin (1937–2008) – americký komik, herec a spisovatel
 Spencer Carlinová – fiktivní postava z amerického televizního seriálu Do neznáma
 William Carlin (1829–1903) – americký generál
 Carlin (Nevada) – město v Nevadě v USA
 Carlin Motorsport – motoristický závodní tým z Velké Británie